Щёлоков, Николай:
 Щёлоков, Николай Александрович (1893 — после 1921) — подъесаул, личный секретарь и офицер личного отряда атамана Дутова.
 Щёлоков, Николай Анисимович (1910—1984) — советский государственный деятель.
 Щёлоков (Щолоков), Николай Кононович (1897—1941) — советский военачальник.